Bob Bang est une série de bande dessinée créée par le dessinateur belge Maurice Tillieux pour le célèbre hebdomadaire bruxellois Héroïc-Albums en 1947. Ses aventures furent rééditées par Michel Deligne dans Dossier Tillieux 47 en 1974, ensuite en 2005, par les Éditions de l'Élan sous le titre Les Aventures de Bob Bang (augmentées de la liste complète des Héroïc-Albums, ainsi que d'une introduction détaillée et illustrée).

Lien externe 
 Site des Éditions de l'Élan

Éditions de l'Élan
Série de bande dessinée belge
Bande dessinée franco-belge
Maurice Tillieux
Série publiée dans Spirou dans les années 1970